Nijrāb är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Kapisa, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Nijrāb består till största delen av jordbruksmark. Runt Nijrāb är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Kapisa (provins)